Modéus er et efternavn, der henviser til:

 Fredrik Modéus (født 1964) - svensk biskop
 Martin Modéus (født 1962) - svensk biskop

Efternavne